Конкорд може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Конкорд (Калифорния)
 Конкорд (Северна Каролина)
 Конкорд (Ню Хампшър) – столица на щата
 Конкорд (Масачузетс)
 Конкорд (самолет) – свръхзвуков пътнически самолет